Унал:
Географические объекты
 Унал () — селение в Алагирском районе Северной Осетии-Алании. Географически делится на Нижний Унал (Дæллаг Уынал), расположенный на берегу реки Ардон и Майрамдон, и Верхний Унал (Уæллаг Уынал).
 Верхний Унал — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания (Российская Федерация).
Персоны
 Унал, Гёкхан (род. 1982) — турецкий футболист.
 Унал, Махир (род. 1966) — турецкий политик.
 Унал, Мехмет Надир (род. 1993) — турецкий боксёр.
 Унал, Энес (род. 1997) — турецкий футболист, нападающий.